Jamaicaanse hockeyploeg (mannen)
 Jamaicaanse hockeyploeg (vrouwen)